Belter steht für:
 Bezeichnung eines Belting-Sängers
 Discos Belter, ehemaliges spanisches Musiklabel

Personen:
 Herbert Belter (1929–1951), Widerstandskämpfer in der DDR und Opfer des Stalinismus
 John Henry Belter (1804–1863), deutsch-amerikanischer Kunsttischler

Siehe auch:
 Belter-Gruppe (studentische DDR-Widerstandsgruppe)
 Belder